Apobank steht für:

 Deutsche Apotheker- und Ärztebank, Kreditinstitut mit Sitz in Düsseldorf
 Österreichische Ärzte- und Apothekerbank, Kreditinstitut mit Sitz in Wien